est la formule brute de 2 isomères.

 1,1,1,2-tétrachloroéthane, numéro CAS 
 1,1,2,2-tétrachloroéthane, numéro CAS